Dorothy Tennant ist der Name folgender Personen:

* Dorothy Tennant (Malerin) (1855–1926), englische Malerin
 Dorothy Tennant (Schauspielerin) (18??–1942), US-amerikanische Schauspielerin